Lipovice est un toponyme qui peut désigner :

Lipovice, un village de la municipalité de Kalesija, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lipovice, un village de la municipalité de Lopare, dans la République serbe de Bosnie.

Lipovice, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud.